Суперку́бок Эсто́нии по футбо́лу 2013 () — 18-й розыгрыш Суперкубка Эстонии, футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Эстонии и обладатели Кубка страны предыдущего сезона. Матч прошёл 26 февраля 2013 года в Таллине, в нём встретились действующий чемпион страны таллинский «Нымме Калью» и обладатель Кубка Эстонии таллинская «Левадия».

«Нымме Калью» принимал участие в матче за Суперкубок впервые в своей истории. «Левадия» ранее участвовала в 11 розыгрышах, из них победила в четырёх. Последняя победа была одержана в 2010 году, когда тренером «Левадии» был нынешний тренер «Нымме Калью» Игорь Принс.

Крупную победу в матче одержала «Левадия», благодаря «дублю» Артура Ряттеля и голу Игоря Субботина.

Подробности

См. также 
 Суперкубок Эстонии по футболу
 Чемпионат Эстонии по футболу 2012

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ЭФС

Спорт в Эстонии в 2013 году
Суперкубок Эстонии по футболу
События 26 февраля
Февраль 2013 года
Спортивные соревнования в Таллине
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2013